Эуджен Ботез:
 Ботез, Эуджен — румынский каноист, призёр Чемпионатов мира.
 Ботез, Эуджен (1874—1933) — румынский писатель, член-корреспондент Румынской академии.